Renon – comune italiano
 Renon (Indonesia) – località delle Filippine 
 Renon (Ain) – fiume della Francia che scorre nel dipartimento dell'Ain
 Renon (Indre) – fiume della Francia che scorre nel dipartimento dell'Indre
 Altopiano del Renon – altopiano dell'Alto Adige
 Corno del Renon – cima delle Alpi Sarentine